O Pelicano-branco-americano (Pelecanus erythrorhynchos) é uma ave aquática de grande porte do grupo Pelecaniformes encontrada nos Estados Unidos, México e em países da América Central.

Pelecanidae
Aves da América do Norte
Aves descritas em 1789